2013 Голяма награда на Германия е 60-о за Голямата награда на Германия и девети кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 7 юли 2013 година на пистата Нюрбургринг.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия
2013 година в Германия